Флу ():

 Флу, Йостейн (род. 1964) — норвежский футболист. Родной брат Туре Андре и Ярла Флу; двоюродный брат Ховарда Флу.
 Флу, Пер-Эгил (род. 1988) — норвежский футболист. Племянник Ховарда Флу.
 Флу, Туре Андре (род. 1973)— норвежский футболист. Родной брат Йостейна и Ярла Флу; двоюродный брат Ховарда Флу.
 Флу, Ховард (род. 1970) — норвежский футболист. Двоюродный брат Туре Андре, Йостейна и Ярла Флу.
 Флу, Ярл (род. 1970) — норвежский футболист, центральный защитник. Родной брат Йостейна, Туре Андре Флу и двоюродный брат Ховарда Флу.

См. также 
 Фло